Maunoury ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Maunoury (1847–1923), französischer Militär
 Maurice Maunoury (1863–1925), französischer Politiker
 Maurice Bourgès-Maunoury (1914–1993), französischer Politiker und Ministerpräsident
 Simon Maunoury (* 1983), französischer Badmintonspieler